Vrije Academie Psychopolis, voormalige academie in Den Haag
 Kunstencentrum Venlo en Omstreken, een fusie tussen twee stichtingen in Venlo, Stichting Vrije Expressie en Kunstkring Kyra, voor 2005 Vrije Academie genaamd
Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet 
Vrije Academie (Nederland), Nederlands kunstonderwijsinstituut